Курино () — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Бьелла.

Население составляет 474 человека (2008 г.), плотность населения составляет 23 чел./км². Занимает площадь 21 км². Почтовый индекс — 13865. Телефонный код — 015.

Покровителем коммуны почитается святой Квирин (San Quirino).

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт:

Ссылки 

 Национальный институт статистики 
 http://www.istat.it/english/